Churchill Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Churchill Mountain (Idaho)	
 Churchill Mountain (New York)	
 Churchill Mountain (Washington)